

Sigle 
Amba peut désigner :
 Association of Masters of Business Administration, association des Écoles de Commerce ;
 Advanced Microcontroller Bus Architecture, bus informatique.

Nom 
Amba peut désigner :
 amba, type de montagne aux pentes très raides et au sommet plat qui se trouve en Éthiopie ;
 amba, langue océanienne parlée aux îles Salomon ;
 amba, langue bantoue parlée par ce peuple ;
 amba, sauce à base de mangue utilisée au Moyen-Orient ;
 Amba, Mère divine dans l'hindouisme ;
 Amba, princesse fille du roi de Kāśī dans le Mahabharata, une épopée indienne antique ;
 Amba, peuple d'Ouganda et de la République démocratique du Congo ;
 Amba, village du Cameroun.